Навил има више значења:

 Навил (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Навил (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику